Louis Bolognini (1447-1508), jurisconsulte et diplomate italien ;
 Giovanni Battista Bolognini (1611-1668), peintre italien baroque et un graveur du  ;
 Mauro Bolognini (1922-2001), réalisateur italien ;
 Manolo Bolognini (1925-2017), producteur de cinéma italien.

Homonymie de patronyme italien